Johannes Gebauer ist der Name folgender Personen:

* Johannes Gebauer (Violinist), (* 1970), deutscher Musiker, Geiger, Musikwissenschaftler, Arrangeur, Dirigent und Herausgeber
 Johannes Heinrich Gebauer (1868–1951), deutscher Gymnasiallehrer, Archivar und Lokalhistoriker

Siehe auch
 Johann Gebauer